Die Segunda División 2002/03 war die 72. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 31. August 2002 und endete am 29. Juni 2003 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde Real Murcia.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen UD Las Palmas, CD Teneriffa und Real Saragossa teil. Aus der Segunda División B kamen UD Almería, SD Compostela, FC Getafe und FC Terrassa.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Real Murcia
 2. – Real Saragossa
 3. – Albacete Balompié

 Absteiger in die Segunda División B
 9. – SD Compostela
 20. – Racing de Ferrol
 21. – Real Oviedo
 22. – CD Badajoz

 Absteiger aus der Primera División
 Recreativo Huelva
 Deportivo Alavés
 Rayo Vallecano

 Aufsteiger in die Segunda División
 Algeciras CF
 FC Cádiz
 Ciudad de Murcia
 FC Málaga B

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2002/03
Fußballsaison 2002/03